Анкор, ещё анкор! — название произведений.

 «Анкор, ещё анкор!» — картина П. Федотова.
 «Анкор, ещё анкор!» — фильм П. Тодоровского.